Chenango – fiume che attraversa lo stato di New York, negli Stati Uniti d'America, tributario del fiume Susquehanna
 Chenango – città dello Stato di New York, nella contea di Broome
 Chenango – canale artificiale che collegava il canale Erie al nord al fiume Susquehanna, attraverso il fiume Chenango
 Contea di Chenango – contea dello Stato di New York
 Chenango Bridge – CDP della contea di Broome, stato di New York